Plaveč può riferirsi a diversi toponimi:

Repubblica Ceca
Plaveč, comune del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale

Slovacchia
Plaveč, comune del distretto di Stará Ľubovňa, nella regione di Prešov